Ямайка впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в 1948 году на Играх в Лондоне. С тех пор ямайские спортсмены не пропускали ни одной летней Олимпиады. В 1960 году Ямайка входила в команду Федерации Вест-Индии.

Ямайка принимает участие и в зимних Олимпийских играх. Дебютировали на Играх в Калгари и с тех пор пропустили только зимнюю Олимпиаду 2006 года в Турине. Ямайку на зимних Олимпиадах представляет в основном только бобслейная команда.

Всего ямайские спортсмены выиграли 87 комплектов медалей: 26 золотых, 36 серебряных и 25 бронзовых. Все медали, за исключением одной бронзы в велоспорте, завоёваны в лёгкой атлетике. Наиболее титулованными спортсменами Ямайки на Олимпийских играх являются 8-кратный олимпийский чемпион Усэйн Болт и 5-кратная олимпийская чемпионка Элейн Томпсон-Хера. По общему количеству наград лидером среди ямайских спортсменов является Мерлин Отти (9).

Олимпийская ассоциация Ямайки была создана в 1936 году.

Медалисты

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

Ямайские спортсмены, выигравшие не менее 2 золотых олимпийских наград

См. также 
 Список знаменосцев Ямайки на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика  на сайте Sports-reference.com
 Ямайка на сайте Международного олимпийского комитета
 Олимпийский комитет Ямайки